Io, robot – racconto di Eando Binder del 1939
 Io, robot – antologia di racconti di Isaac Asimov del 1950
 Io, robot – racconto di Cory Doctorow del 2005
 Io, robot – film diretto da Alex Proyas del 2004, con Will Smith

Pagine correlate 
I, Robot